

Перекоп — присілок, Слободський район, Кіровська область

Перекоп — історичне місто в Криму, знищене 1920 року
 Перекоп — село, Автономна Республіка Крим, Армянська міська рада
 Перекоп — село, Херсонська область, Генічеський район

Див. також 
 Перекопська фортеця
 Перекопський перешийок
 Перекопський вал